Název Líšná nese více lokalit: 
obce
 Líšná (okres Rokycany) – obec v okrese Rokycany
 Líšná (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Líšná (okres Přerov) – obec v okrese Přerov

kopce
Líšná (Šumavské podhůří) – kopec západně od města Rabí

Externí odkazy